Эскадренный миноносец «Коуви» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Boston Navy Yard, Бостон 18 марта 1941 года. Спущен 27 сентября 1941 года, вступил в строй 1 июня 1942 года.

C 30 мая 1945 года быстроходный тральщик DMS-39.

Выведен в резерв 27 апреля 1947 года.

С 15 июля 1955 года снова эсминец DD-632.

Из ВМС США исключён 1 декабря 1970 года.

Продан 22 февраля 1972 года тайваньской фирме «Tai Kien Industry Co., LTD.» в Тайбэй и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»